Правителі Молдавії — правителії Молдавського князівства з часу його заснування в 1352 році Драгошем, воєводою з Мармарощини, до об'єднання з Валахією в єдину державу — Об'єднане князівство Волощини і Молдови, проголошену Александру Іоаном Кузою 24 січня (по старому стилю) 1862 року.

20 листопада (по ст. стилю) 1861 року Висока Порта прийняла «Фірман про адміністративний устрій Молдови і Валахії», який підтвердив об'єднання Молдови і Валахії, як територій, в складі Османської імперії.

11 грудня 1861 року Александру Іоан Куза, що був тоді одночасно правителем Молдови і Валахії, опублікував прокламацію, що заявляла про утворення румунської нації.

Через два дні, 24 січня 1862 року, державні збори Молдови і Валахії, оголосили Бухарест столицею країни. 

Сучасна Республіка Молдова знаходиться на території Бессарабії (тобто обіймає лише східну частину колишнього Молдовського князівства, що лежало по обидва боки Прута), приєднаної до Російської імперії ще в 1812 році.

Титул 
Воєвода Молдавський () 
 1393: .
 1395: .

Воєвода, господар Молдавський
 1407, жовтень: .
 1434: .
 1471: .

Волоська скорочена назва «воєводи» — воде  ().

Список

Див. також 
 Список господарів Волощини

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Грамоти XIV ст. / Упорядкування, вступна стаття, коментарі і словники-покажчики М. М. Пещак. Київ: Наукова думка, 1974.
 Українські грамоти XV ст. / Підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В. М. Русанівського. Київ: Наукова думка, 1965.

Посилання 

 Rulers of Moldavia 
 Lista domnitorilor Moldovei (1247—1859) 

Списки:Молдова